IFF kan syfta på:

 IFF – ett digitalt filformat ursprungligen konstruerat av Electronic Arts år 1985, se Interchange File Format
 IFF – innebandyns världsförbund, se International Floorball Federation
 IFF (igenkänningssystem) – ett militärt och civilt system för att avgöra ett flygplans identitet